Grüne Polizei steht für:

 Sicherheitspolizei (Weimarer Republik) in der Weimarer Republik
 Ordnungspolizei im Nationalsozialismus 

Siehe auch:
 Grüne Minna, siehe Gefangenentransport #Geschichte